Кана́л (от  — труба, жёлоб):
 Вытянутое, искусственно ограниченное пространство, предназначенное для организации связи, передачи или перемещения чего-либо.
 Путь, средство для достижения чего-либо.

В гидрографии и архитектуре 
 Канал — искусственное русло для воды.

Топоним

Казахстан 
 Канал — до 2006 г. название села Бала Ораза в Махамбетском районе Атырауской области.
 Канал — до 2008 г. название села Аксу в Келесском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Канал — посёлок в Моркинском районе Марий Эл.
 Канал — посёлок в составе города Первоуральск Свердловской области.
 Канал — железнодорожная платформа Куйбышевской железной дороги.

В биологии и медицине 
 Вольфов канал, вольфов проток, первичнопочечный канал — канал туловищной почки (мезонефроса) у позвоночных животных.
 Запястный канал, канал запястья — проход на ладонной стороне запястья, соединяющий предплечье и кисть; вмещает сухожилия мышц-сгибателей и срединный нерв.
 Мочеиспускательный канал, уретра — трубчатый орган мочеполовой или выделительной системы человека и позвоночных животных, соединяющий мочевой пузырь со внешней средой.
 Паховый канал — парная косая щель брюшной полости длиной 4—5 см, два паховых канала расположены симметрично справа и слева в нижнем отделе паховой области,
 Позвоночный канал — полость в позвоночном столбе, образованная дугами позвонков, вместилище спинного мозга.
 Сонный канал — канал в пирамиде височной кости, в котором проходит внутренняя сонная артерия.
 Раневой канал — след (отверстие раны), оставленный поражающим элементом в теле при ранении.
 Цервикальный канал, эндоцервикс, канал шейки матки — продольное отверстие в шейке матке, соединяющее полость матки и влагалище.

В технике и информатике 
В технике и информатике, канал — физически или логически отделённая от других линия передачи информации.
 Канал связи — совокупность устройств, объединенных линией связи.
 Радиоканал — канал связи, работающий в диапазоне радиоволн.
 Инфракрасный канал — канал связи, работающий в диапазоне инфракрасных частот.
 Телевизионный канал (средство массовой информации)
 Телевизионный канал (полоса радиочастот)
 Радиовещательный канал — канал радиовещания на определённой частоте; в широком смысле — радиостанция, вещающая на канале.
 Широковещательный канал — метод организации связи, использующий принцип «один-ко-многим».
 Скрытый канал — канал связи, препятствующий обнаружению самого факта связи.
 Анонимный канал — канал связи, препятствующий идентификации личностей участников общения.
 Основной цифровой канал — стандартизированный цифровой канал со скоростью передачи 64 кбит/с.
 Канал тональной частоты — стандартизированный аналоговый канал с полосой пропускания от 300 до 3400 Гц.
 Кабель-канал — электротехническое изделие в виде замкнутого профиля прямоугольного сечения.
 Канал IRC — способ совместного общения пользователей в сетевых чатах.
 В программировании:
 Именованный канал («пайп») — метод взаимодействия между процессами.
 Альфа-канал — показатель цвета, задающий уровень прозрачности.

В культуре 
 Канал — название ряда художественных фильмов.

Другое 
 Марсианские каналы
 Гуадалканал